Dives (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
Dives (rivier), een rivier in Normandië
Dives-sur-Mer, een gemeente in het Franse departement Calvados
 Dives (geslacht), een vogelgeslacht